Сочи 1990 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР.

Турнир состоялся в октябре 1990 г.

В турнире участвовали 12 шахматистов: 8 советских (среди них 3 гроссмейстера) и 4 иностранца.

Уверенную победу одержал международный мастер В. Н. Рубан, намного опередивший ближайших преследователей.

Это был последний мемориал Чигорина, состоявшийся в советское время. К практике их проведения вернулись только в 1993 г.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Сочи (шахматный турнир) 
Шахматы в СССР 
1990 год в шахматах
Октябрь 1990 года
Спорт в России в 1990 году
1990 год в Краснодарском крае